Ásíyih Khánum – prima moglie di Bahá'u'lláh, il profeta fondatore della religione Bahai
 Bahíyyih Khánum – figlia maggiore di Bahá'u'lláh, il fondatore della religione bahai
 Khadíjih Khánum – moglie del Báb
 Munírih Khánum – moglie di `Abdu'l-Bahá, il figlio di Bahá'u'lláh, il fondatore della religione bahai
 Rúhíyyih Khanum – moglie di Shoghi Effendi, il leader della Fede Bahai